«Ах, мужчины! Ах, женщины!» () — кинокомедия 1957 года режиссёра Наннэлли Джонсона с Джинджер Роджерс и
  Дэном Дэйли в главных ролях.

Слоган 
«It’s all about you know what… and you know it’s wonderful!»

Сюжет 
Фильм отражает изменения настроений в обществе, начавших происходить в 1950-е годы, в данном случае — относительно психиатрии, алкоголя и разговоров о бывших любовниках. Джинджер Роджерс играет скучающую домохозяйку Милдред Тёрнер, которая ищет помощи о психиатра Алана Коулза. К нему же обращается и Артур Тёрнер, желающий избавиться от пристрастия к алкоголю. Тони Рэндалл в роли неврастеника, который скоро должен жениться и тоже ходит к нему на приёмы. А доктор Алан решает свои проблемы с помощью пациентов. И у всех странно переплетённое прошлое…

Дебют Тони Рэндалла, который до этого снимался только в сериалах.

В ролях 
 Джинджер Роджерс — Милдред Тёрнер 
 Дэн Дэйли — Артур Тёрнер 
 Дэвид Нивен — доктор Алан Коулз 
 Тони Рэндалл — Коблер 
 Барбара Раш — Мира Хагерман 
 Натали Шафер — миссис Дэй 
 Рэйчел Стефенс — мисс Тачер 
 Джон Венграф — доктор Краусс

Премьеры 
 22 февраля 1957 года состоялась премьера в США.
 23 апреля 1957 года фильм был представлен  Швеции.
 А 18 октября 1957 года — Финляндии

Ссылки 
 
 «Ах, мужчины! Ах, женщины!» на Кинопоиск Ру

Кинокомедии США
Кинокомедии 1957 года